Hasle Kirke har flere betydninger:

 Hasle Kirke (Århus Kommune)
 Hasle Kirke (Bornholms Regionskommune)